Bellum steht für
Bellum, Belu, ehemalige Provinz Timors

Bellum (lat. Krieg) ist Bestandteil von Kriegsbezeichnungen:
 Bellum Punicum, (1. Punischer Krieg, 264 bis 241 v. Chr.) Epos des Gnaeus Naevius
 Bellum iugurthinum, („Jugurthinischer Krieg“) (111 bis 105 v. Chr.)
 Bellum Sociale Bundesgenossenkrieg (91 bis 88 v. Chr.)
 Bellum Gallicum, („Gallischer Krieg“) (58 bis 51/50 v. Chr.)
 Immensum bellum, („gewaltiger Krieg“) germanischer Aufstand (1 n. Chr. – 5 n. Chr.)
 Bellum Iudaicum, („Jüdischer Krieg“)  66 bis 73 Werk des Flavius Josephus
Bellum ist Bestandteil von Wendungen wie:
 Bellum omnium contra omnes „Krieg aller gegen alle“, Thomas Hobbes
 Bellum Justum, Gerechter Krieg, rechtsphilosophischer Begriff
 Si vis pacem para bellum, lateinisches Sprichwort: „Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor.“

Siehe auch:
 Bellum et Pax
Bellum, sacrum bellum!?
Bellum Valley
Graptopetalum bellum